Eva Sadoun (1990), entrepreneure et activiste française ;
Florence Ben Sadoun (1961), journaliste et écrivaine française ;
Loïc Sadoun (1977), joueur professionnel de hockey sur glace  franco-algérien ;
Medi Sadoun (1973), acteur français ;
Yven Sadoun (1979), joueur professionnel de hockey sur glace franco-algérien ;

et la famille Sadoun, descendante de Chaloum Charles Sadoun (1888-1939) :

Notes et références 

Patronyme algérien
Patronyme séfarade